Zvezditsa kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Zvezditsa (distrikt i Bulgarien, Varna), Obsjtina Varna, 
 Zvezditsa (distrikt i Bulgarien, Targovisjte), Obsjtina Omurtag, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar